Court Theatre steht für:
 Court Theatre (Chicago), Theater in Chicago, Illinois
 Court Theatre (Neuseeland), Theater in Addington (seit 2011), zuvor Christchurch (1971–2011), Neuseeland
 Court Theatre (Tring), Theater in Tring, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 Burgtheater (Theatername), Begriffsklärung
 Hoftheater, Theater an aristokratischen Höfen
 Royal Court Theatre, Theater in London